Pàpies (militar), un dels principals oficials de Sext Pompeu
 Sant Pàpies, escriptor cristià considerat sant